Demonoir — пятый полноформатный альбом норвежской блэк-метал-группы 1349. Альбом демонстрирует «возвращение к более традиционному, сырому, но в то же время техничному блэк-металлическому звучанию группы». Он был выпущен 26 апреля 2010 года в Европе и на следующий день в Северной Америке. По сравнению с предыдущим, экспериментальным, альбомом, Demonoir получил положительные оценки критиков.

Список композиций

Бонус-треки на лимитированном издании диска

Бонус-треки на лимитированном издании бокс-сета

Участники записи

1349 
 Ravn — вокал, сэмплы
 Archaon — гитара
 Seidemann — бас-гитара, бэк-вокал
 Frost — ударные

Технический персонал 
 b9, Ash in Plastic Bag, Gutta På Loftet Productions — сэмплы
 Tony Caputo — фортепиано
 Ronni Le Tekrø — соло-гитара на «Psalm 7:77», бэк-вокал
 Thorbjørn «Tobben» Benjaminsen — труба
 Archaon — продюсер
 Thomas Gabriel Fischer — продюсер
 Kjartan Hesthagen — звукорежиссёр
 Kjetil Ottersen — сведение

Примечания 

Альбомы 1349
Альбомы Prosthetic Records